Дайк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дайк, Брайт (род. 1987) — нигерийский футболист американского происхождения, нападающий.
 Дайк, Спенсер (1880—1946) — британский скрипач.
 Дайк, Эмма (род. 1995) — новозеландская гребчиха.
 Купер-Дайк, Синтия (род. 1963) — американская баскетболистка и баскетбольный тренер.
 См. также 
 Ван Дайк 
 Дайк-марш — марш лесбиянок, который часто проводится по пятницам или субботам, предшествуя основному гей-параду.